Bottega ima više značenja:
 Bottega, Arezzo
 Bottega, Bologna
 Bottega, Modena
 Bottega, Pesaro-Urbino